Актипан има више значења:

 Актипан, Сан Исидро (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Актипан (Апизако), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику